Naselja u BiH:
 Vinište (Konjic, BiH), naselje u općini Konjic
 Vinište (Žepče, BiH), naselje u općini Žepče